Фрунзенский сельский совет () — входит в состав
Ивановского района Херсонской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Фрунзе
.

История 
 1807 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Фрунзе

Примечания